Llista de monuments de l'Alta Cerdanya fa referència a la comarca nord-catalana de l'Alta Cerdanya. Vegeu Alta Cerdanya#Monuments històrics
 Llista de monuments de la Baixa Cerdanya fa referència a la comarca sud-catalana de la Baixa Cerdanya.